Tryssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tryssjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (28,7 ha)
Tryssjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (1,07 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn